Josip Glasnović – tiratore a volo croato
 Nikita Glasnović – taekwondoka svedese
 Roko Glasnović –  vescovo croato
 Željko Glasnović – politico e militare croato